FFU kan avse:

 FFU – en statlig utredning på 1960-tlet och 1970-talet, se Försvarets fredsorganisationsutredning
 FFU – ordnar med organiserad fotboll i Ukraina, se Federatsija Futbolu Ukrajiny
 FFU – en fransk radiostation Française Fixe de Ushant, se Le Conquet radio
 FFU – förfrågningsunderlag, se Anbud
 FFU – IATA kod för flygplats i Chile, se Futaleufú Airport

fy:FFU